Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1775-1813), Nederlands militair en jurist
Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913), Nederlands militair en politicus